(expression anglaise signifiant « nouvelle frontière ») peut désigner dans différents domaines :

Cinéma 
 New Frontier, un western de George Sherman (1939).

Politique 
 Nouvelle Frontière (New Frontier), un discours de John F. Kennedy donné en 1960.

Jeu 
 New Frontier, un casino de Las Vegas.

Jeu vidéo 
 New Frontier, une entreprise espagnole de jeu vidéo fondée en 1988, renommée Bit Managers en 1992.

Voir aussi
 

 Programme New Frontiers